Patrick Jarrett ist der Name folgender Personen:

* Patrick Jarrett (Leichtathlet) (Pat Jarrett; * 1972), jamaikanischer Sprinter 
 Patrick Jarrett (Eishockeyspieler) (Pat Jarrett; * 1984), kanadischer Eishockeyspieler